Kallis ist der Name von:
 Kallis (Töpfer), attischer Töpfer

Kallis ist der Familienname folgender Personen:
 Anastasios Kallis (* 1934), griechischer orthodoxer Theologe
 Bjarne Kallis (* 1945), finnischer Politiker

 Jacques Kallis (* 1975), südafrikanischer Cricketspieler
 Oskar Kallis (1892–1918), estnischer Maler

Siehe auch:
 Callis